Gigi Fernández e Nataša Zvereva hanno battuto in finale Larisa Neiland e Jana Novotná 6-3, 7-5.

Teste di serie

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (Campionesse)
 Larisa Neiland /  Jana Novotná (finale)
 Conchita Martínez /  Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Lori McNeil /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
 Mary Joe Fernández /  Zina Garrison (terzo turno)
 Pam Shriver /  Liz Smylie (secondo turno)
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi-Stunkel (primo turno)
 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (quarti di finale)

 Mary Pierce /  Andrea Strnadová (primo turno)
 Magdalena Maleeva /  Manuela Maleeva-Fragniere (terzo turno)
 Isabelle Demongeot /  Elna Reinach (terzo turno)
 Evgenija Manjukova /  Leila Meskhi (terzo turno)
 Amanda Coetzer /  Inés Gorrochategui (semifinali)
 Debbie Graham /  Brenda Schultz-McCarthy (terzo turno)
 Florencia Labat /  Mercedes Paz (primo turno)
 Linda Ferrando /  Petra Langrová (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1993